Бахр ел Газал („море или река газела“) може да се односи на:

 Бахр ел Газал, река у Јужном Судану
 Бахр ел Газал, регија у Јужном Судану
 Западни Бахр ел Газал, вилајет у Јужном Судану
 Северни Бахр ел Газал, вилајет у Јужном Судану